Le tournoi de tennis de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute à Båstad du 16 au .

Polona Hercog remporte le simple dames. En finale, elle bat Mathilde Johansson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Catalina Castaño et Mariana Duque Mariño.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède (ATP 2012)
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2012
Suede
Tennis en juillet 2012